

Топоніми 
Район Аоба
Район Аоба (Йокогама)
Район Аоба (Сендай)

Інше 
Аоба (крейсер)